Šporn ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Šporn (* 1981), slowenischer Skirennläufer
 Jon Šporn (* 1997), slowenischer Fußballspieler